Гамма Южной Рыбы (Gamma PsA, γ Piscis Austrini, γ PsA) — двойная звезда в созвездии Южной Рыбы. Видимая звёздная величина +4,46 (видна невооружённым глазом). Главный компонент классифицируют как белый гигант. Удалён приблизительно на 222 световых лет от Земли. При температуре в 10600 K, светимость звезды в 81 раз больше чем у Солнца.

Гамма Южной Рыбы была ближе к Солнцу 1,8 млн лет назад, когда сияла звёздной величиной 3,78 с расстояния 157 световых лет.

Названия 
На китайском,  () значит Decayed Mortar и относится к астеризму состоящему из γ PsA, γ Gruis, λ Gruis and 19 Южной Рыбы. Следовательно, сама γ Piscis Austrini известна как  (, .)

Примечания

Ссылки 
 

Двойные звёзды
Объекты Байера
Объекты Флемстида